То́ррес (, «вежі, башти») — власна назва. Португальський аналог — Торреш.

Особи 
Торрес — іспанське прізвище.

 Аурельяно Торрес (1982) — парагвайський футболіст.
 Бланка Торрес (; 1928—2006) — мексиканська актриса театру, кіно і телесеріалів.
 Габрієль Торрес (1988) — панамський футболіст.
 Данієль Торрес (1989) — колумбійський футболіст.
 Дара Торрес (1967) — американська плавчиня.
 Джина Торрес (1969) — американська теле- і кіноакторка.
 Дієго Торрес (1971) — аргентинський актор і співак.
 Дієго де Торрес-і-Вільярроель (1693—1770) — іспанський письменник.
 Ерік Торрес (1993) — мексиканський футболіст.
 Ів Торрес (1984) — американська танцівниця.
 Каміло Торрес (1929—1966) — колумбійський священик.
 Каміло Торрес Теноріо (1766—1816) — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади.
 Курро Торрес (1976) — іспанський футболіст.
 Луїс Ваес де Торрес (1560—1614?) — іспанський мореплавець.
 Лоліта Торрес (1930—2002) — аргентинська акторка і співачка.
 Макнеллі Торрес (1984) — колумбійський футболіст.
 Ману Торрес (1989) — іспанський футболіст.
 Марсело Торрес (1997) — аргентинський футболіст.
 Мігель Торрес (1986) — іспанський футболіст.
 Пау Торрес (1997) — іспанський футболіст, захисник.
 Ральф Торрес (1979) — 9-й губернатор Північних Маріанських островів.
 Раффі Торрес (1981) — канадський хокеїст.
 Рене Торрес (1960) — венесуельський футболіст.
 Рікардо Торрес (1981) — колумбійський боксер.
 Фелікс Торрес (1997) — еквадорський футболіст, центральний захисник.
 Фернандо Торрес (1984) — іспанський футболіст.
 Ферран Торрес (2000) — іспанський футболіст.
 Хаві Торрес (1986) — іспанський футболіст.
 Хорді Торрес — іспанський мотогонщик.
 Хуан Мануель Торрес (1985) — аргентинський футболіст.
 Хуан Франсіско Торрес (1985) — іспанський футболіст.
 Хуан Хосе Торрес (1920—1976) — болівійський військовий та політик.

Топоніми

Острови Торрес

Торрес-де-ла-Аламеда — муніципалітет у провінції Мадриду.
 Торрес-де-Альбаррасін — муніципалітет у провінції Теруель.
 Торрес-де-Альканадре — муніципалітет у провінції Уеска.

Порто-Торрес — комуна, місто на півночі Сардинії.

Торреш-Ведраш — місто і муніципалітет
 Торреш-Новаш — муніципалітет.

Інше 
 Торресова протока — тихоокеанська протока між Австралією та Новою Гвінеєю.

Інші значення 
 Торрес-дель-Пайне — національний парк в Чилі.
 «Сассарі Торрес» — футбольний клуб з міста Сассарі, Сардинія (Італія).